Раманаускас () — литовське прізвище. Відомі носії:

 Адольфас Раманаускас-Ванагас (1918—1957) — литовський військовий діяч.
 Едвінас Раманаускас ( 1985) — литовський спортсмен-веслувальник, що спеціалізується на спринті.
  ( 1971) — литовський театральний режисер, син Ромуальдаса Раманаускаса.
 Ромуальдас Раманаускас ( 1950) — литовський актор театру та кіно.

Литовські прізвища